Приянка Триведи (на каннада: ಪ್ರಿಯಾಂಕ ತ್ರಿವೇದಿ) е индийска актриса от гуджаратски произход, участва в индийски филми. Тя е омъжена за известен кино режисьор, актьор и писател, от който има две деца, син и дъщеря.

Филмография

Външни препратки 
 Филмография

Индийски актьори и актриси
Родени в Колката